Ральф Скруп (; около 1461 — 17 сентября 1515) — английский аристократ, 10-й барон Скруп из Месема приблизительно с 1512 года.

Биография 
Ральф Скруп был третьим сыном Томаса Скрупа, 5-го барона Скруп из Месема, и Элизабет Грейсток. Он родился примерно в 1461 году. Король Ричард III в 1485 году женил Ральфа на своей племяннице — дочери Эдуарда IV Сесилии, объявленной незаконнорождённой (так же, как её братья и сёстры). Однако вскоре Ричард был разгромлен и убит при Босворте, а новый король, Генрих VII Тюдор, вернул детям Эдуарда все права и женился на самой старшей из сестёр Сесилии. Теперь брак последней рассматривался как мезальянс, а потому был расторгнут в 1486 году. 

Ральф унаследовал родовые владения и баронский титул после смерти старшего брата Генри Скрупа, 9-го барона Скрупа из Месема, которая произошла приблизительно в 1512 году. Сам Ральф умер уже в 1515 году, причём не оставил детей, так что барония перешла к последнему брату — Джеффри.

Семья 
После развода с Сесилией Йоркской Ральф Скруп женился на Элеоноре Виндзор, дочери Эндрю Виндзора, 1-го барона Виндзора, и Элизабет Блаунт. Овдовев, она вышла замуж во второй раз — на этот раз за сэра Эдуарда Невилла.

Предки 

</center>

Примечания 

Бароны Скруп